La 8 armée est un nom d'unité militaire utilisé par plusieurs pays:

  française
  britannique
  américaine
  de l'Empire allemand de la Première Guerre mondiale
  allemande de la Seconde Guerre mondiale
  ottomane pendant la Première Guerre mondiale 
  de route : une traduction malencontreuse pour « armée de la  », en Chine
  russe pendant la Première Guerre mondiale
  de l'Armée rouge pendant la Seconde Guerre mondiale
  de la Garde, elle aussi de l'Armée rouge
  régionale japonaise
 8e armée italienne